Auguste Coutin est le nom de :
 Auguste Coutin (cuisinier) (1884—1912), cuisinier français sur le Titanic et décède dans le naufrage du paquebot ;
 Auguste Coutin (médailleur) (1864—1942), médailleur français.